Prințul Sigismund al Prusiei (Franz Friedrich Sigismund; 15 septembrie 1864 – 18 iunie 1866) a fost al patrulea copil al Prințului Moștenitor Frederic Wilhelm al Prusiei (mai târziu rege al Prusiei și împărat german sub numele Frederic al III-lea) și Victoria, Prințesă Regală, fiica cea mare a reginei Victoria a Regatului Unit.

S-a născut la Palatul Nou din Potsdam, Germania în 1864. Mama sa îl găsea mai inteligent și mai isteț decât cei trei frați mai mari și se credea că va avea mare potențial atunci când va crește. Însă Sigismund a murit de meningită la Palatul Nou la 18 iunie 1866 la vârsta de 21 de luni.

A fost înmormântat la mausoleul regal Friedenskirche din Potsdam. Durerea mamei sale și disperarea au fost intense, cum tatăl copilului, care conducea armata prusacă în lupta împotriva Austriei, luase toți doctorii disponibili, astfel încât nu s-a putut atenua suferința copilului sau preveni moartea sa.

Prințul Sigismund a fost primul nepot al reginei Victoria care a murit, cu aproape 115 ani înainte de ultimul nepot, Prințesa Alice, Contesă de Athlone, care a murit în 1981, la aproape 98 de ani.

Arbore genealogic
</div>

Vezi și
Descendenții reginei Victoria a Regatului Unit

Nașteri în 1864
Decese în 1866
Prinți prusaci
Casa de Hohenzollern
Oameni din Potsdam